Schuchmann ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Schuchmann (* 1942), deutscher Industriemanager
 Carsten Schuchmann, eigentlicher Name von Meat (DJ), deutscher DJ und Musikproduzent
 Catharina Schuchmann (* 1963), deutsche Drehbuchautorin
 Christian Schuchmann (1652–1719), deutscher Mediziner
 Heike Petra Schuchmann, früherer Name von Heike Petra Karbstein (* 1965), deutsche Ingenieurwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Karl-Ludwig Schuchmann (* 1948), deutscher Ornithologe und Hochschullehrer
 Margarete Schuchmann (1893–1991), deutsche Pianistin
 Wilhelm Schuchmann (1858–1943), deutscher Reeder